Kyšperk má více významů:

 dřívější název města Letohrad
 Kyšperk (hrad, okres Ústí nad Orlicí) – zřícenina hradu u Letohradu
 Kyšperk (hrad, okres Teplice) – zřícenina hradu na území Unčína, části města Krupka v okrese Teplice
 název rychlíku 934/5 na lince Praha-Lysá nad Labem-Nymburk-Chlumec nad Cidlinou-Hradec Králové-Týniště nad Orlicí-Letohrad a zpět.

Podobné názvy 
 Kynšperk nad Ohří
 Kašperk

Externí odkazy